Dinulescu:
 Alexandru Dinulescu
 Constantin Dinulescu
 Luca Dinulescu
 Maria Dinulescu
 Puși Dinulescu

Nume de familie românești